Клевенка — топоним в России:
 
 Клевенка — село в Ивантеевском районе Саратовской области.
 Клевенка — железнодорожная станция (населённый пункт) в Ивантеевском районе Саратовской области.
 Клевенка — железнодорожная станция Приволжской железной дороги.
Клевенка — до 1963 г. название посёлка Молодёжный в Перелюбском районе Саратовской области.